PT-109 – motosilurante statunitense utilizzata nella seconda guerra mondiale
 PT 109 - Posto di combattimento! – film avente per soggetto la vicenda della PT 109 comandata da John F. Kenndy
 PT-109 – canzone del 1962 di Jimmy Dean ispirata all'evento di cui sopra